Лукаш Длуги і Леандер Паес були чемпіонами попереднього року, але цього разу у фіналі їх перемогли Деніел Нестор і Ненад Зимонич.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
Main Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2010 у тенісі